Sobre las olas – valzer del 1884 (pubblicato nel 1888) composto da Juventino Rosas

Cinema
Sobre las olas – film del 1933 diretto da Miguel Zacarías
Sobre las olas – film del 1950 diretto da Ismael Rodríguez